Campeonato disputado por :

 Associação Atlética ALEXANIENSE (Alexânia)
 AMÉRICA Futebol Clube (Morrinhos)
 ANÁPOLIS Futebol Clube (Anápolis)
 Associação Atlética APARECIDENSE (Aparecida de Goiânia)
 CALDAS Esporte Clube (Caldas Novas)
 FORMOSA Futebol Clube (Formosa)
 GOIANÉSIA Esporte Clube (Goianésia)
 ITUMBIARA Esporte Clube (Itumbiara)
 Jataí Atlético Clube - JAC (Jataí)
 Associação Esportiva JATAIENSE (Jataí)
 MINAÇÚ Esporte Clube (Minaçú)

Ligações Externas 
 Estadual

2002